WWE SmackDown Women's Championship (em português: Campeonato Feminino do SmackDown da WWE) é um título feminino de luta livre profissional criado e promovido pela promoção americana WWE, defendido em sua divisão de marca SmackDown. Revelado em 23 de agosto de 2016, no episódio do SmackDown Live, foi criado para ser o título de contrapartida do então Campeonato Feminino da WWE, que se tornou exclusivo do Raw como resultado do Draft da WWE de 2016 e renomeado para Campeonato Feminino do Raw.

O campeonato é geralmente disputado em partidas de luta livre profissional, nas quais os participantes executam finalizações roteirizadas em vez de competir em competição direta. A campeã inaugural foi Becky Lynch, que conquistou o título no Backlash em 11 de setembro de 2016. Charlotte Flair é a atual campeã em seu sexto reinado recorde. Durante o WWE Draft de 2021, a campeã anterior Becky Lynch foi draftada pelo Raw, enquanto Flair, que detinha o Campeonato Feminino do Raw, foi draftada pelo SmackDown. No episódio do SmackDown de 22 de outubro de 2021, a noite em que os resultados do draft entraram em vigor, Flair e Lynch trocaram títulos por ordem da oficial da WWE Sonya Deville para manter os títulos em suas respectivas marcas.

Em 9 de abril de 2022, no total, havia 21 reinados entre 10 campeões e uma vaga. Charlotte Flair tem mais reinados com seis. O segundo reinado de Bayley é o mais longo reinado singular em 380 dias, enquanto o quarto reinado de Flair é o mais curto em menos de 1 dia. Bayley também detém o recorde de reinado combinado mais longo em 520 dias. Asuka é a campeã mais velha aos 37 anos, enquanto Alexa Bliss é a mais jovem, tendo vencido aos 25.

Histórico de títulos

Reinados combinados 
Em  de  de

Referências